Het onderdeel 50 meter kleinkaliber geweer drie houdingen voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden op 4 augustus 2012.

Records

Kwalificatie

Finale

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag: London 2012 shooting, 50m rifle 3 positions W final op de website van het Internationaal Olympisch Comité

Vrouwen